Sims steht für:
 ein Gesims in der Architektur, ein aus einer senkrechten Wandfläche winklig hervorragendes Bauteil
 den Fenstersims, siehe Fensterbank
 Sims (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Die Sims, ein Computerspiel
 Sims (Fluss), rechter Zufluss der Rohrdorfer Achen bei Murnau, Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sims-Klasse, eine amerikanische Zerstörerklasse
 USS Sims (DD-409), ein Schiff der Sims-Klasse
 Sims Island, Insel vor der English-Küste, Ellsworthland, Antarktika
 SIMSme, ehemaliger Instant-Messenging Dienst der Deutschen Post AG
 SIMS (Unternehmen), japanischer Videospiel-Entwickler und -Publisher 

SIMS ist die Abkürzung für:
 Sekundärionen-Massenspektrometrie
 Second International Mathematics and Science Study, siehe SIMS-Studie
 Segment Industrie Montage Services, eine Dienstleistungstochter der Siemens AG
 Single interface to multiple sources, ein Ansatz zur Informationsintegration
 Società Italiana Merz e Stinchi, italienischer Automobilhersteller
 Structured Inventory of Malingered Symptomatology, in der Psychologie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sims (Arkansas)
 Sims (Illinois)
 Sims (Indiana)
 Sims (Kalifornien)
 Sims (North Carolina)
 Sims (North Dakota)
 Sims (South Carolina)
 Sims (West Virginia)
 Sims Chapel, Alabama
 Sims Corner, Washington
 Sims Ridge, Tennessee
 Sims Spring, Tennessee

Siehe auch:

 Simms
 Simssee, Voralpensee mit Abfluss Sims im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Syms
 Siems

Abkürzung